Венадо-Туэрто () — город и муниципалитет в департаменте Хенераль-Лопес провинции Санта-Фе (Аргентина).

История 
Основан в 1884 году фермером . В 1935 году получил статус города.

Знаменитые уроженцы 
 Роберто Диего Лоренсо Каванах-и-Хирн (1914—2002) — ватерполист, олимпийский чемпион.
 Норма Нолан (род.1938) — первая аргентинка, завоевавшая в 1962 году титул Мисс Вселенная.
 Крис де Бург (род.1948) — ирландский рок-музыкант и композитор.
 Вальтер Херрманн (род.1979) — баскетболист, олимпийский чемпион.

Примечания 

Города провинции Санта-Фе